

Codici 
 WX – codice vettore IATA di CityJet
 WX – codice ISO 3166-2:IE del Wexford (Repubblica d'Irlanda)

Statistica 
 Wx – distribuzione campionaria di Wilcoxon

Altro 
 WX – targa automobilistica di Varsavia-Zoliborz (Polonia)